Виктор Юльевич Ге́ссен (1908—1980) — советский учёный, специалист в области электрификации сельского хозяйства.

Биография 
Родился в мае 1908 года в Санкт-Петербурге в семье Юлия Савельевича (Юделя Сауловича) Гессена (?—1934), который в 1908—1918 годах работал в Русском для внешней торговли банке. Племянник политического деятеля, юриста и публициста Иосифа Сауловича Гессена.

Окончил энергетический факультет ЛПИ (1930), работал при нём в научно-исследовательской лаборатории имени Смурова, затем в Ленэнерго.

Участвовал в разработке генерального плана электрификации Белоруссии (1933—1935). В 1936—1941 годах — начальник лаборатории техники высоких напряжений, доцент ЛПИ.

В 1941 году вступил в народное ополчение, служил в войсках связи, преподавал в военных училищах.

С 1945 года вновь преподавал в ЛПИ имени М. И. Калинина на кафедре техники высоких напряжений. В 1949—1950 годах был командирован в Белорусский политехнический институт, где организовал такую же кафедру.

С 1950 года преподавал в ЛСХИ (с 1958 года профессор, в 1962—1978 годах заведовал кафедрой электрических станций и систем).

Доктор технических наук (1962).

Семья 
 Сестра — Лидия Юльевна Рабинович (1903—1969), библиотекарь, личный секретарь писателя Н. А. Островского, жена дивизионного комиссара Самуила Евгеньевича Рабиновича (1901—1938).
 Брат — Константин Юльевич Гессен (1904—1983), председатель совхозного рабочего кооператива, инженер.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за разработку метода и создание установки для испытания высоковольтной аппаратуры
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Публикации 
 Аварийные режимы и защита от них в с.-х. электросетях, Л.-М., 1961;
 Основы теории электрической дуги, Л., 1963;
 Электрификация сел. х-ва (соавт.), Л., 1970;
 Электроснабжение с.-х. предприятий и населенных пунктов, М., 1975;
 Электроснабжение с. х-ва (учебник, в соавт.), М., 1979.

Источники 
 РЕЭ. ГЕССЕН Виктор Юльевич 
 ВИКТОР ЮЛЬЕВИЧ ГЕССЕН (К 100-летию со дня рождения). Косоухов Ф. Д., Васильев Л. И. Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, 2008, стр. 172—173
 Профессор Виктор Юльевич ГЕССЕН (К 60-летию со дня рождения). Электричество, Выпуски 7-12. Гос. энергетическое изд-во, 1968

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского аграрного университета
Преподаватели Белорусского технического университета